L'incohérence est la propriété d'un discours dont les parties se contredisent. Elle s'oppose à la cohérence.

 Incoherence (album), album de Peter Hammill
 Incohérence temporelle, notion d'économie
 Incohérence de l'Incohérence (en , Tahafut al-Tahafut) est un ouvrage du philosophe andalou musulman Averroès, écrit en 1179.
 Incohérence des philosophes (arabe : , Tahafut al-falasifa) est un ouvrage du théologien musulman Al-Ghazâlî, écrit vers 1093.
 Jules Lévy a conduit à la fin du  le mouvement artistique des Arts incohérents.